Шамс ( — «солнце») — арабское слово. Этимологически возводится к теониму Шамаш.

 Шамс — светоносный ангел в езидизме.
 Шамс — йеменская богиня солнца.
 Сура Аш-Шамс — 91-я сура Корана.
 Пехлеви, Шамс
 Абд Шамс ибн Абдманаф — двоюродный прадед пророка Мухаммеда.
Шамс, Ибрагим (1917—2001) — египетский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1948 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года.

Шамсуддин 
 Шамс ад-Дин — персидский художник, работавший в середине XIV века.
 Шамс ад-Дин Ильдегиз (ум. 1175) — основатель средневековой мусульманской династии тюркских Ильдегизидов.
 Шамс аль мульк (1068—1080) — второй правитель — хан Западного Караханидского каганата.
 Шамс ад-Дин Мухаммад (1256—1310) — 28-й исмаилитский-низаритский имам. 
 Шамс уд-Дин Абу-л-Баракат Султан Мухаммад Рафи уд-Дараджат (1696—1719) — могольский император из династии Великих Моголов.
 Шамс уд-Дин Мухаммад-шах III Бахмани — султан из династии Бахманидов, вступил на престол в 1463 году в возрасте 9 лет.
 Шамс эд-Дин Бадран (род. 1929) — египетский политический и военный деятель.

Примечания 

Арабские имена